Le nom Stephan vient du grec Stephanos qui signifie couronne.

Prénom 
Stephan est une variante du prénom . Il est notamment porté par :
 Stéphan Lebeau (1968-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Stephan Eicher (1960-), auteur, chanteur et compositeur suisse ;
 Stephan Zünd (1969-), ancien sauteur à ski suisse.

La variation des orthographes fait que l'on a parfois du mal à trouver l'article se référant à une personne prénommée Stephan ou homophone. On pourra se référer à une liste de personnes avec le prénom Stéphane et prénoms voisins.

Patronyme 

 Alexander Stephan (1986-), footballeur allemand ;
 Alexandra Philip-Stéphan, docteur et enseignante en droit française ;
 Brigitte Stephan (1957-), éditrice française ;
 Christoph Stephan (1986-), biathlète allemand ;
 Cora Stephan (1951-), femme de lettres de langue allemande ;
 Daniel Stephan (1973-), ancien handballeur allemand ;
 Édouard Stephan (1837-1923), astronome français ;
 Elie Stephan (1986-), joueur libanais de basket-ball ;
 Fady Stephan (1946-), archéologue, philologue et écrivain libanais ;
 Fanch Stephan (1904-1944), barde français et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Guy Stéphan (1956-), ancien footballeur français,  reconverti entraineur ;
 Heinrich von Stephan (1831-1897, directeur du système postal allemand et fondateur de l'Union postale universelle ;
 Jean Stephan (1912-1942), résistant français ;
 Joscho Stephan (1979-), guitariste de jazz manouche ;
 Julien Stéphan (1980-), ancien footballeur français,  reconverti entraîneur ;
 Karl Stephan (1700-1770), ecclésiastique et noble allemand ;
 Louis Stephan (1741-1803), général de brigade luxembourgeois de la Révolution française ;
 Lucy Stephan (1991-), rameuse australienne ;
 Marie Stephan (1996-) joueuse de squash française ;
Marie Anne Stephan (1898-1944), résistante française ;
 Marie Guy-Stéphan (1818-1873), danseuse française ;
 Mickaël Stéphan (1975-), footballeur français ;
 Peter Stephan (1927-2014), graveur et peintre allemand ;
 Raoul Stéphan (1885-1965), écrivain, essayiste et poète français
 Rudi Stephan (1887-1915), compositeur allemand ;
 Rudolf Stephan (1925- ), musicologue allemand ;
 Tobias Stephan (1984-), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Yannick Stephan (1939-), joueuse française de basket-ball ;
 Yvonne Stéphan (1904-1981), femme politique française.

Toponyme 

 Sankt Stephan, commune suisse du canton de Berne.

Autre 
 38P/Stephan-Oterma, une comète périodique.
 (30779) Sankt-Stephan, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Le prix Franz Stephan, un prix scientifique international qui récompense les travaux de chercheurs en lettres et sciences humaines et sociales.
 König Stephan op. 117 (en ), une œuvre de circonstance composée par Ludwig van Beethoven en 1811.

Voir aussi